Амадок () — ім'я правителів Одриського царства. Відомі носії:
 Амадок I — цар у 410—390 до н. е.
 Амадок II — цар у 360—351/347 до н. е.
 Амадок III — цар у 190—171 до н. е.